Alpha Tauri peut désigner :
 Alpha Tauri, aussi appelée Aldébaran, une étoile géante ;
 Scuderia AlphaTauri, une écurie de Formule 1.